Ядро Земли — часть планеты.
 Земное ядро: Бросок в преисподнюю — фильм.